Bla Bla Blou, album de Henri Dès sorti en 1968
Ici Bla-Bla,  émission de télévision belge
Martha Bla Bla, série télévisée d'animation